Cet article retrace les évènements de l'année 1997 en République du Congo.

Gouvernement 

Président : de jure : Pascal Lissouba ; de facto : Pascal Lissouba jusqu'au , Denis Sassou-Nguesso à partir de cette date
Premier ministre : de jure : Charles David Ganao jusqu'au , Bernard Kolélas à partir de cette date ; de facto : plus de premier ministre à partir du

Événements 

 : début de la guerre civile du Congo-Brazzaville
 : opération conjointe franco-américaine pour l'évacuation depuis Brazzaville de  résidents étrangers 
14- : les milices contrôlées par Denis Sassou-Nguesso, appuyées par des troupes angolaises, prennent le contrôle de Brazzaville
 : Denis Sassou-Nguesso se proclame chef de l'État

Naissances

Décès

Voir aussi 
 1997 en Afrique

Chronologie de la république du Congo au XXe siècle
1997 par pays